Gospodarstvo Bosne in Hercegovine je tranzicijsko gospodarstvo z višjim srednjim dohodkom z omejenimi tržnimi reformami. Bosna in Hercegovina je 1. marca 1992 razglasila neodvisnost od socialistične Jugoslavije. Glavne trgovinske partnerice so Nemčija, Italija, Turčija in sosednje balkanske države.

Glej tudi 

 Transport v Bosni in Hercegovini

Sklici